La temporada 1968-69 de la Copa de Europa femenina de baloncesto fue la undécima edición de la máxima competición europea de clubes de baloncesto femenino. 

El Daugava Riga ganó su noveno título, el sexto consecutivo. El Chemie Halle, de la RDA, fue el primer equipo alemán en llegar a la final.

Resultados

1ª Ronda
 (70-31, 76-34) Akademik Sofia 146-65 Kolejliler Ankara
 (62-46, 71-54) Budapest VTSK 133-100 Göttingen 05
 (39-31, 71-25) CREF|CREFF Madrid 110-56 Académica de Coimbra
 (71-68, 58-59) Politehnica Bucarest 129-127 Radnicki Belgrado
 El Sparta Praga quedó exento como vigente subcampeón
 (72-51, 87-42) Clermont Université 159-93 Riri Mendrisio
 (84-47, 73-17) Chemie Halle 157-64 Rutter-Mörby BBK
 (50-55, 55-39) Recoaro Vicenza 105-94 Maccabi Tel Aviv
 (69-47, 72-52) Wisla Cracovia 141-99 AMJV Ámsterdam
 (72-51, 55-44) Firestone Viena 127-95 Standard Lieja

2ª Ronda
 El Daugava Riga quedó exento como vigente campeón
 (58-43, 51-57) Akademik Sofia 109-100 Budapest VTSK
 (70-45, 73-42) Politehnica Bucarest 143-87 CREF|CREFF Madrid
 (53-54, 78-64) Sparta Praga 131-118 Clermont Université
 (47-38, 46-54) Chemie Halle 93-92 Recoaro Vicenza
 (66-54, 82-55) Wisla Cracovia 148-109 Firestone Viena

Fase de grupos

Grupo A
 (3 - 1 --- 144-140) 1. Akademik Sofia (63-74 81-66 vs. Politehnica)
 (1 - 3 --- 259-279) 2. Politehnica Bucarest 
 (2 - 2 --- 135-119) 3. Sparta Praga (72-58 63-61 vs. Politehnica) 1

Grupo B
 (4 - 0 --- 287-220) 1. Daugava Riga (74-57 79-55 vs. Chemie — 72-64 62-56 vs. Wisla)
 (1 - 3 --- 222-258) 2. Chemie Halle (53-62 57-43) 
 (1 - 3 --- 215-244) 3. Wisla Cracovia

1 El Sparta se retiró tras jugar los dos partidos contra el Politehnica

Semifinales
 (72-49, 85-67) Daugava Riga 157-116 Politehnica Bucarest
 (74-46, 49-53) Chemie Halle 123-99 Akademik Sofia

Final
 (62-48, 82-57)'' Daugava Riga 144-105 Chemie Halle

Clasificación
  Daugava Riga

  Chemie Halle

  Akademik Sofia
  Politehnica Bucarest

  Sparta Praga
  Wisla Cracovia

  Budapest VTSK
  Clermont Université
  Firestone Viena
  CREFF Madrid
  Recoaro Vicenza

  Académica Coimbra
  AMJV Ámsterdam
  Göttingen 05
  Kolejliler Ankara
  Maccabi Tel Aviv
  Radnicki Belgrado
  Riri Mendrisio
  Rutter-Mörby BBK
  Standard Lieja

Referencias

Baloncesto en 1968
Baloncesto en 1969
Euroliga Femenina